Contea di Florence o Florence County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Florence (Carolina del Sud)
 Contea di Florence (Wisconsin)